Rhynchostruthus socotranus — вид птиц из семейства вьюрковых. Подвидов не выделяют.

Таксономия 
Сегодня два других таксона птиц выделены в отдельные виды рода Rhynchostruthus и больше не объединяются с описываемым.

Распространение 
Эндемики острова Сокотра.

Описание 
Длина тела 14—15 см, вес 29—29,5 г. Среднего размера, крепкий и довольно короткохвостый зяблик с большой головой и клювом. У самца чёрная как сажа голова до затылка, подбородка и верхней части грудки по центру, эта зона нарушается только белыми или серовато-белыми кроющими ушей; затылок и верхняя часть спинки до низа спинки серо-коричневые, на крупе и надхвостье становятся однотонными серыми; хвост черновато-коричневый, с широкими желтыми краями на всех внешних перьях (проявляется в виде широких полос на закрытом хвосте); срединные верхние кроющие крыла темно-серые, с мелко-желтыми кончиками, большие кроющие ярко-желтые (за исключением чёрных или черноватых внутренних кроющих), дистально окаймленные серые, а на концах светло-охристые, первичные кроющие и маховые перья чёрные, края вторичных и нижних третичных перьев желтые или золотисто-желтые (могут быть белые или беловато-охристые), низ бледно-сероватый или размытый светло-охристый, подхвостье белое. Цвет радужных оболочек чёрный, клюв черноватый или темно-сланцево-серый, а ноги бледно-телесно-коричневые.

Самка похожа на самца, но чёрный цвет головы заменён темно-коричневым или черновато-коричневым, кроющие ушей более заметно серовато-белые, верх бледно-серый, с коричневатым оттенком, менее желтым по краям хвоста, грудка коричневая, снизу становится бледно-серой, а подхвостье — белым.

Биология 
В рацион входят разнообразные семена, почки и плоды, в том числе Euphorbia arbuscula, особенно семена Croton (вероятно, Croton socotranus) и небольшие красные ягоды дерева, напоминающие лавр (Lauraceae).

Гнездо и яйца не описаны.

Ссылки 
 Birds of the World

Вьюрковые
Птицы Азии
Эндемики Сокотры
Животные, описанные в 1881 году